Municipio de Skelton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Skelton (condado de Warrick, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Warrick.
 Municipio de Skelton (condado de Carlton, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Carlton.